La strega – libro di Giovanni Francesco II Pico della Mirandola (1523)
La strega – opera storico-letteraria di Jules Michelet (1862)
La strega – scultura di Cristoforo Marzaroli realizzata nel biennio 1866-1867
La strega – film muto del 1915 diretto da Gian Paolo Rosmino
La strega – film del 1956 diretto da André Michel
La strega – libro per bambini di Mario Lodi (1987)
La strega – romanzo giallo della scrittrice svedese Camilla Läckberg (2017)
La strega – brano musicale di Vasco Rossi (1979)